Объяснение является набором утверждений, обычно построенных для описания набора фактов, в которых уточняются причины, контекст и последствия этих фактов. Это описание может устанавливать правила или законы и может разъяснять существующие правила и/или законы в отношении объектов и явлений, которые рассматриваются. Компоненты объяснения могут быть неявными и быть переплетены друг с другом.

Объяснение часто подкрепляется пониманием, которое представлено различными средствами коммуникации, такими как: музыка, текст и графика. Таким образом, объяснение поддается интерпретации и обсуждению.

В научных исследованиях объяснение является одной из целей эмпирического исследования. Объяснение — это способ раскрыть новые знания и сообщить об отношениях между различными аспектами изученных явлений. Объяснение пытается ответить на вопрос «почему» и «как». Объяснения имеют разную объяснительную силу. Формальная гипотеза — это теоретический инструмент, который используется для проверки объяснения в эмпирических исследованиях.

Аргументы 
В то время как аргументы пытаются показать, что что-то есть, будет или должно быть так, объяснения пытаются показать, почему и как что-то есть или будет. Если Фред и Джо обращаются к вопросу о том, есть ли у кота Фреда блохи, Джо может заявить: «Фред, у твоего кота есть блохи. Наблюдаю, что кот чешется прямо сейчас». Джо сделал аргумент, что у кота есть блохи. Однако, если Фред и Джо согласятся с тем, что у кота есть блохи, то у них может возникнуть следующий вопрос, почему это так, и выдвинуть такое объяснение: «Причина, по которой у кота есть блохи, это то, что погода была влажной». Разница в том, что попытка состоит не в том, чтобы решить, истинное утверждение, а для того, чтобы показать почему это так.

Можно сказать, что целью аргументов является содействие знанию, в то время, когда объяснение способствует пониманию.

Аргументы и объяснения во многом напоминают друг друга при использовании в риторике. Это вызывает большие трудности в критическом мышлении потому, что:
 Люди часто не понимают, они аргументируют или объясняют что-то.
 Те же типы слов и фраз используются как для объяснения, так и для аргументов.
 В аргументах часто используются термины «объяснять» или «объяснение» и тому подобное.
 Объяснения часто используются в аргументах и представлены таким образом, чтобы служить аргументами.
 Набор причин.

Обоснование 
Обоснование является причиной того, что кто-то должным образом сохраняет веру, объяснением того, почему вера является подлинной, или указаний о том, как кто знает, что знает.  Утверждения, которые являются оправданием любого действия, принимают форму аргументов.

Типы объяснений 
Существует множество разнообразных событий, объектов и фактов, которые требуют объяснения. Таким образом, существует много различных типов объяснений. Аристотель признал по крайней мере четыре типа объяснений. Другими типами объяснений является дедуктивно-номологическое, функциональное, историческое, психологическое, редуктивное, телеологическое, а также методологическое объяснения.

Метаобъяснение 
Понятие метаобъяснения важно в поведенческих сценариях, включающих конфликтующих контрагентов. В этих случаях неявный или явный конфликт может быть вызван интересами противоречащих агентов, как указано в их объяснениях, почему они вели себя определенным образом, из-за отсутствия знаний о ситуации или сочетания объяснений несколькими факторами. Во многих случаях, чтобы оценить достоверность объяснений, необходимо проанализировать два следующих компонента и их взаимосвязь:

1) объяснение на фактическом уровне объекта (собственно объяснение);

2) объяснение на теоретическом уровне (метаобъяснение).

Сравнительный анализ обеих ролей проводится для оценки вероятности того, как агенты объясняют сценарии их взаимодействия. Структура включает в себя коммуникативные действия агента и аргументацию, которые наносят поражение отношениям между темами этих действий. Данные как для объектного уровня, так и метаобъяснения могут быть визуально указаны. Метаобъяснение в виде машинного изучения структуры сценария может увеличить обусловленное объяснение аргументами в виде анализа обесценения отдельных требований, чтобы увеличить точность оценки правдоподобия.

Соотношение между объектным уровнем и метаобъяснением можно определить как относительную точность оценки правдоподобия на основе первого и последнего источников. Группы сценариев могут быть объединены на основе этого соотношения; следовательно, такое соотношение является важным показателем поведения человека, связанного с тем, что она объясняет другим людям.

См. также 
 Достоверность 
 Эпистемология
 Индукция (логика)
 Знания
 Научный метод
 Рационализация (психология)
 Теория
Реализм объяснений

Литература 
 Moore, Brooke Noel and Parker, Richard. (2012) Critical Thinking. 10th ed. Published by McGraw-Hill. .
 Трейл, R. R. (2015) Reductionist Models of Mind and Matter: But how is valid reductionism anyhow? Ondwelle: Melbourne. http://www.ondwelle.com/OSM07.pdf 
 Вудвард, Джеймс. Научное объяснение // Стэнфордская энциклопедия философии (версия зимы 2014 года) / Ред. Эдвард Н. Залта. Пер. с англ. М.В. Семиколенных и М.А. Секацкой

Примечания 

Причинность